balboa, Panama pénzneme
 Balboa, családnév
 balboa, táncnem
 Balboa, település Kaliforniában, Newport Beach része
 Balboa-félsziget, félsziget Kaliforniában